Kinner ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Kinner (1837–1894), österreichischer Buchbinder, Begründer einer Arbeitersiedlung
 Klaus Kinner (* 1946), deutscher Historiker und Publizist
 Samuel Kinner (~1604–1668), deutscher Kirchenlieddichter
 Winfield Bertrum Kinner (1882–1957), US-amerikanischer Flugzeugkonstrukteur, Begründer von Kinner Airplane & Motor Corporation

Kinner steht für:

Flugzeugmotoren der Kinner Airplane & Motor Corporation
 Kinner B-5
 Kinner K-5
 Kinner R-5
 Kinner C-5
 Kinner C-7